Кратер Бэр (), не путать с кратером Бер на Марсе, — маленький ударный кратер, находящийся в Море Дождей на видимой стороне Луны. Название присвоено в честь немецкого банкира и астронома Вильгельма Бэра (1797—1850) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Фейе на северо-западе; кратер Банкрофт на северо-востоке и кратер Макмиллан на юго-востоке. На северо-востоке от кратера располагаются борозды Архимеда, далее на северо-западе находится кратер Архимед. На юго-западе от кратера лежат горы Архимед. Селенографические координаты центра кратера — , диаметр — 9,1 км, глубина — 1,67 км.

Кратер имеет чашеобразную форму с острой кромкой вала, практически не разрушен. Высота вала над окружающей местностью 330 м, объем кратера составляет приблизительно 30 км³. Чаша кратера имеет более высокое альбедо по сравнению с окружающей местностью, что характерно для молодых кратеров. От юго-восточной части вала кратера в восточном направлении тянется цепочка мелких кратеров. По морфологическим признакам кратер относится к типу ALC (по названию типичного представителя этого класса – кратера Аль-Баттани C).

Сателлитные кратеры

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны.
 Снимки кратера с борта Аполлона-15, Аполлона-17.
 Кратер Бэр на карте LAC-41.
 Кратер Бэр на карте LM-41.
 Селенологическая карта окрестностей кратера.
 Топографическая карта окрестностей кратера.
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны